Cascante steht für:

 Cascante, eine spanische Kleinstadt in der autonomen Gemeinschaft Navarra

Cascante ist der Familienname folgender Personen:

 José Cascante, kolumbianischer Komponist
 Ramón Torrella Cascante (1923–2004), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Rodrigo Hernández Cascante (* 1996), spanischer Fußballspieler, siehe Rodri (Fußballspieler, 1996)